DeFeis ist der Familienname folgender Personen:

 David DeFeis (* 1962), US-amerikanischer Heavy Metal-Musiker
 Doreen DeFeis, US-amerikanische Opernsängerin